Amerikai Egyesült Államok
 Harrah (Oklahoma)
 Harrah (Washington)

 Egyesült Arab Emírségek
 Harrah (Fujairah)

 Jemen
 Harrah (Jemen)

Nevek
 Harrah (vezetéknév)